Listă alfabetică a localităților din Hawaii, SUA.

{|
!Numele localității
!Comitatul
!Codul
!
|----
|Āhualoa
|Hawaii     
|96727
| 
|----
|Āhualoa Homesteads
|Hawaii
|96727
| 
|----
|Ahuimanu
|Honolulu
| 
| 
|----
|Aiea
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Aiea Heights
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Aikahi
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Āina Haina
|Honolulu
|96821
| 
|----
|Ainaloa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Ainapo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Airport Village
|Maui
| 
| 
|----
|Akona
|Hawaii
| 
| 
|----
|Akupu
|Honolulu
| 
| 
|----
|Alabama Village
|Maui
|96784
| 
|----
|Alasaki Camp
|Hawaii
|96774
| 
|----
|Alewa Heights
|Honolulu
| 
| 
|----
|Aliamanu
|Honolulu
| 
| 
|----
|Aliamanu Military Reservation
|Honolulu
| 
| 
|----
|Amauulu Camps
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Anaehoomalu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Anahola
|Kauai
|96703
| 
|----
|Anahola-Kamalomalo
|Kauai
| 
| 
|----
|Anaki
|Kauai
| 
| 
|----
|Andrade
|Hawaii
|96820
| 
|----
|Andrade
|Honolulu
|96815
| 
|----
|Auwaiolimu-Kalawahine
|Honolulu
| 
| 
|----
|Barbers Point Housing
|Honolulu
| 
| 
|----
|Barbers Point Naval Air Station
|Honolulu
|96862
| 
|----
|Bellows Air Force Station
|Honolulu
|96795
| 
|----
|Black Sand Beach
|Hawaii
| 
| 
|----
|Brigham Young University–Hawaii
|Honolulu
|96762
| 
|----
|Camp 106
|Hawaii
|96758
| 
|----
|Camp 17
|Hawaii
| 
| 
|----
|Camp H.M. Smith
|Honolulu
|96867
| 
|----
|Camp Smith
|Honolulu
|96861
| 
|----
|Captain Cook
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Central Power Plant Village
|Maui
|96761
| 
|----
|Chinatown
|Honolulu
|96817
| 
|----
|Chin Chuck
|Hawaii
|96710
| 
|----
|Church College of Hawaii
|Honolulu
| 
| 
|----
|City of Refuge
|Hawaii
| 
| 
|----
|Coconut Grove
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Cod Fish Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Coral Gardens
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Corn Mill Camp
|Maui
| 
| 
|----
|Crater Maui
|Maui
|96761
| 
|----
|Crater Village
|Maui
| 
| 
|----
|Crestview
|Honolulu
|96797
| 
|----
|Diamond Head
|Honolulu
|96816
| 
|----
|Dowsett Highlands
|Honolulu
| 
| 
|----
|Eden Roc
|Hawaii
| 
| 
|----
|Eight and One-half Mile Camp
|Hawaii
|96794
| 
|----
|Eightmile Camp
|Hawaii
|96794
| 
|----
|Elee Landing
|Kauai
| 
| 
|----
|Eleele
|Kauai
|96705
| 
|----
|Elevenmile Homestead
|Hawaii
|96760
| 
|----
|Ewa
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Ewa Beach
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Ewa Gentry
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Ewa Villages
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Fern Acres
|Hawaii
| 
| 
|----
|Fernandez Village
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Fern Forest
|Hawaii
| 
| 
|----
|Filipino Camp
|Maui
| 
| 
|----
|Ford Island
|Honolulu
|96818
| 
|----
|Fort DeRussy
|Honolulu
|96815
| 
|----
|Fort Ruger
|Honolulu
|96816
| 
|----
|Fort Shafter
|Honolulu
|96819
| 
|----
|Foster Village
|Honolulu
|96818
| 
|----
|General Lyman Field
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Glenwood
|Hawaii
|96771
| 
|----
|Haaheo
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Haena
|Kauai
|96714
| 
|----
|Haena-Wainiha
|Kauai
| 
| 
|----
|Haiku
|Maui
|96708
| 
|----
|Haiku-Pauwela
|Maui
|96708
| 
|----
|Haina
|Hawaii
|96727
| 
|----
|Hakalau
|Hawaii
|96710
| 
|----
|Halaula
|Hawaii
|96755
| 
|----
|Halawa
|Hawaii
|96711
| 
|----
|Halawa
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Halawa
|Maui
| 
| 
|----
|Halawa Heights
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Halawa Hills
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Haleaha
|Honolulu
|96717
| 
|----
|Haleakala National Park
|Maui
|96768
| 
|----
|Hale Homaha
|Kauai
| 
| 
|----
|Haleiwa
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Haleiwa Army Beach
|Honolulu
| 
| 
|----
|Halena
|Maui
| 
| 
|----
|Hale Pili
|Hawaii
| 
| 
|----
|Halepiula
|Hawaii
| 
| 
|----
|Haliimaile
|Maui
|96787
| 
|----
|Hamakuapoko
|Maui
| 
| 
|----
|Hamoa
|Maui
|96713
| 
|----
|Hana
|Maui
|96713
| 
|----
|Hanaipoe
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hanalei
|Kauai
|96714
| 
|----
|Hanamaulu
|Kauai
|96715
| 
|----
|Hanapepe
|Kauai
|96716
| 
|----
|Hanapepe
|Kauai
| 
| 
|----
|Hanapepe Heights
|Kauai
|96716
| 
|----
|Haou
|Maui
|96713
| 
|----
|Happy Valley
|Maui
|96793
| 
|----
|Hauula
|Honolulu
|96717
| 
|----
|Hawaiian Acres
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hawaiian Beaches
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hawaiian Ocean View
|Hawaii
|96737
| 
|----
|Hawaiian Ocean View Estates
|Hawaii
|96737
| 
|----
|Hawaiian Paradise Park
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hawaiian-Spanish Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Hawaiian Village
|Honolulu
|96815
| 
|----
|Hawaiian Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Hawaii Kai
|Honolulu
|96825
| 
|----
|Hawaii Volcanoes National Park
|Hawaii
|96718
| 
|----
|Hawi
|Hawaii
|96719
| 
|----
|Hawi Camp 17
|Hawaii
|96719
| 
|----
|Heeia
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Helemano Radio Station
|Honolulu
|96859
| 
|----
|Hickam Air Force Base
|Honolulu
|96818
| 
|----
|Hickam Housing
|Honolulu
|96824
| 
|----
|Hickam Village
|Honolulu
| 
| 
|----
|Highway Village
|Hawaii
|96728
| 
|----
|Hikapoloa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hilea
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hilo
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Hoaeae
|Honolulu
|96797
| 
|----
|Hoea
|Hawaii
|96719
| 
|----
|Hoea Camp
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hokamahoe House Lot
|Hawaii
|96764
| 
|----
|Hokumahoe
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hokuula
|Maui
| 
| 
|----
|Holualoa
|Hawaii
|96725
| 
|----
|Homeland
|Honolulu
| 
| 
|----
|Homestead
|Kauai
| 
| 
|----
|Honalo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hōnaunau
|Hawaii
|96726
| 
|----
|Hōnaunau-Napoopoo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Honohina
|Hawaii
|96710
| 
|----
|Honokaa
|Hawaii
|96727
| 
|----
|Honokahua
|Maui
|96761
| 
|----
|Honokaia
|Hawaii
| 
| 
|----
|Honokai Hale
|Honolulu
| 
| 
|----
|Honokohau
|Hawaii
|96725
| 
|----
|Honokowai
|Maui
|96761
| 
|----
|Honolua
|Maui
| 
| 
|----
|Honolulu
|Honolulu
|96801 - 96839
| 
|----
|Honolulu International Airport
|Honolulu
|96819
| 
|----
|Honomaele
|Maui
| 
| 
|----
|Honomakau
|Hawaii
|96755
| 
|----
|Honomalino
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Honomu
|Hawaii
|96728
| 
|----
|Honomu-Kuhua
|Hawaii
| 
| 
|----
|Honopu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Honouliuli
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Honuapo
|Hawaii
|96772
| 
|----
|Hookena
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Hoolehua
|Maui
|96729
| 
|----
|Hoolehua-Palaau
|Maui
| 
| 
|----
|Hoopuloa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hopoi Village
|Maui
|96793
| 
|----
|Hopuwai
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hospital Village
|Maui
|96784
| 
|----
|Huehue
|Hawaii
|96725
| 
|----
|Huehue Ranch
|Hawaii
| 
| 
|----
|Huelo
|Maui
|96708
| 
|----
|Humuula
|Hawaii
| 
| 
|----
|Hyashi Village
|Maui
| 
| 
|----
|Hyatt
|Maui
|96761
| 
|----
|Iroquois Point
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Iwasaki Camp
|Hawaii
|96760
| 
|----
|Iwilei
|Honolulu
| 
| 
|----
|Japanese Village One
|Maui
| 
| 
|----
|Kaaawa
|Honolulu
|96730
| 
|----
|Kaalaea
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Kaalawai
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kaalualu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaana
|Kauai
| 
| 
|----
|Kaanapali
|Maui
|96761
| 
|----
|Kaapahu
|Hawaii
|96776
| 
|----
|Kaau
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaauhuhu Homesteads
|Hawaii
|96719
| 
|----
|Kaawaloa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaawanui
|Kauai
|96769
| 
|----
|Kaawanui Village
|Kauai
| 
| 
|----
|Kaeleku
|Maui
| 
| 
|----
|Kaena Point Facility
|Honolulu
|96791
| 
|----
|Kahakuloa
|Maui
|96793
| 
|----
|Kahala
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kahaluu
|Hawaii
|96740
| 
|----
|Kahaluu
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Kahaluu-Keauhou
|Hawaii
|96740
| 
|----
|Kahana
|Honolulu
|96717
| 
|----
|Kahana
|Maui
|96761
| 
|----
|Kahei Homesteads
|Hawaii
|96719
| 
|----
|Kaheka Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Kahikinui
|Maui
| 
| 
|----
|Kahua
|Hawaii
|96755
| 
|----
|Kahuku
|Hawaii
|96722
| 
|----
|Kahuku
|Honolulu
|96731
| 
|----
|Kahuku Ranch
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kahului
|Maui
|96732
| 
|----
|Kahului Airport
|Maui
|96732
| 
|----
|Kaiaakea
|Hawaii
|96773
| 
|----
|Kailiili
|Maui
| 
| 
|----
|Kailua
|Hawaii
|96740
| 
|----
|Kailua
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Kailua
|Maui
|96708
| 
|----
|Kailua Kona
|Hawaii
|96740
| 
|----
|Kailua Village
|Maui
| 
| 
|----
|Kai Malino
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Kaimu
|Hawaii
|96778
| 
|----
|Kaimuki
|Honolulu
|96816
| 
|----
|Kainaliu
|Hawaii
|96750
| 
|----
|Kainalu
|Maui
|96748
| 
|----
|Kaiwiki
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Kakio
|Maui
| 
| 
|----
|Kalae
|Maui
|96729
| 
|----
|Kalaheo
|Kauai
|96741
| 
|----
|Kalamaula
|Maui
|96748
| 
|----
|Kalamaula
|Maui
| 
| 
|----
|Kalanianaole Colony
|Maui
| 
| 
|----
|Kalaoa
|Hawaii
|96781
| 
|----
|Kalaoa
|Hawaii
|96725
| 
|----
|Kalapana
|Hawaii
|96778
| 
|----
|Kalauao
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Kalaupapa
|Kalawao
|96742
| 
|----
|Kalaupapa National Historical Park
|Kalawao
|96850
| 
|----
|Kalawao
|Kalawao
| 
| 
|----
|Kalepolepo
|Maui
|96753
| 
|----
|Kalihi
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kalihi Kai
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kalihiwai
|Kauai
|96754
| 
|----
|Kaloko-Honokōhau National Historical Park
|Hawaii
|96850
| 
|----
|Kalopa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kalopa Mauka
|Hawaii
|96727
| 
|----
|Kaluaaha
|Maui
|96748
| 
|----
|Kaluakoi
|Maui
| 
| 
|----
|Kamaili
|Hawaii
|96778
| 
|----
|Kamalino
|Kauai
| 
| 
|----
|Kamalo
|Maui
|96748
| 
|----
|Kamaoa-Puueo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kamehameha Heights
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kamiloloa
|Maui
|96748
| 
|----
|Kamiloloa
|Maui
| 
| 
|----
|Kamoku-Kapulena
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kamooloa
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Kamuela
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Kanahena
|Maui
| 
| 
|----
|Kaneohe
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Kaneohe Bay Marine Corps Air Station
|Honolulu
|96863
| 
|----
|Kaniohale
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaniahiku Village
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaonoulu
|Maui
| 
| 
|----
|Kapaa
|Kauai
|96746
| 
|----
|Kapaahu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kapaakea
|Maui
| 
| 
|----
|Kapaau
|Hawaii
|96755
| 
|----
|Kapahi
|Kauai
| 
| 
|----
|Kapahulu
|Honolulu
|96816
| 
|----
|Kapaia
|Kauai
|96715
| 
|----
|Kapaka
|Kauai
|96747
| 
|----
|Kapalama
|Honolulu
|96817
| 
|----
|Kapalama
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kapalaoa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kapalawai
|Kauai
| 
| 
|----
|Kapalua
|Maui
| 
| 
|----
|Kapapala
|Hawaii
|96777
| 
|----
|Kapehu
|Hawaii
|96780
| 
|----
|Kapoho
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kapolei
|Honolulu
|96707
| 
|----
|Kapulena
|Hawaii
|96758
| 
|----
|Kapunakea
|Maui
|96761
| 
|----
|Kau
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaueleau
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaukohoku
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaumakani
|Kauai
|96747
| 
|----
|Kaumalapau
|Maui
|96763
| 
|----
|Kaumana
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Kaumana
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaunakakai
|Maui
|96748
| 
|----
|Kaunalewa
|Kauai
| 
| 
|----
|Kaunene
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kaupakulua
|Maui
|96708
| 
|----
|Kaupo
|Maui
|96713
| 
|----
|Kaupulehu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kawaihae
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Kawaihau
|Kauai
|96746
| 
|----
|Kawailiula
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kawailoa
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Kawailoa Beach
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Kawainui
|Hawaii
|96783
| 
|----
|Kawanui
|Hawaii
|96750
| 
|----
|Kawela
|Honolulu
|96731
| 
|----
|Kawela
|Maui
| 
| 
|----
|Kawela Bay
|Honolulu
| 
| 
|----
|Keaalu
|Honolulu
| 
| 
|----
|Keaau
|Hawaii
|96749
| 
|----
|Keaau Camp
|Hawaii
|96749
| 
|----
|Keaau Ranch
|Hawaii
|96749
| 
|----
|Ke-ahole Airport
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Keahua
|Maui
| 
| 
|----
|Kealahou
|Maui
|96790
| 
|----
|Kealakehe
|Hawaii
|96740
| 
|----
|Kealakekua
|Hawaii
|96750
| 
|----
|Kealakomo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kealapuali
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kealia
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kealia
|Kauai
|96751
| 
|----
|Keamuku
|Hawaii
| 
| 
|----
|Keanae
|Maui
|96708
| 
|----
|Keanae
|Maui
| 
| 
|----
|Keanakolu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Keanapaakai
|Hawaii
| 
| 
|----
|Keauhou
|Hawaii
|96739
| 
|----
|Keaukaha
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Keaukaha
|Hawaii
| 
| 
|----
|Keawaiki
|Hawaii
| 
| 
|----
|Keawakapu
|Maui
|96753
| 
|----
|Keawanui
|Kauai
| 
| 
|----
|Keeaumoku
|Honolulu
| 
| 
|----
|Keehia
|Hawaii
|96774
| 
|----
|Keei
|Hawaii
|96726
| 
|----
|Keelinawi
|Kauai
| 
| 
|----
|Keelinawili
|Kauai
| 
| 
|----
|Kehena
|Hawaii
|96778
| 
|----
|Kekaha
|Kauai
|96752
| 
|----
|Kekaha
|Kauai
| 
| 
|----
|Kelawea
|Maui
|96761
| 
|----
|Keokea
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Keokea
|Maui
|96790
| 
|----
|Keolu Hills
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Keomuku
|Maui
| 
| 
|----
|Keoneoio
|Maui
| 
| 
|----
|Keoniki
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kepuhi
|Maui
| 
| 
|----
|Kewalo-Papakolea
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kiekie
|Kauai
| 
| 
|----
|Kihalani Homestead
|Hawaii
|96780
| 
|----
|Kihei
|Maui
|96753
| 
|----
|Kiholo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kii
|Kauai
| 
| 
|----
|Kilauea
|Kauai
|96754
| 
|----
|Kilauea Camp
|Kauai
| 
| 
|----
|Kilauea Military Camp
|Hawaii
|96718
| 
|----
|Kilauea Settlement
|Hawaii
|96785
| 
|----
|Kiolakaa Keaa Homesteads
|Hawaii
|96772
| 
|----
|Kīpahulu
|Maui
|96713
| 
|----
|Kipu
|Kauai
|96766
| 
|----
|Kipu
|Maui
|96757
| 
|----
|Kipuka Nahuaopala
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kipuka Nene
|Hawaii
| 
| 
|----
|Koae
|Hawaii
| 
| 
|----
|Koali
|Maui
|96713
| 
|----
|Koele
|Maui
|96763
| 
|----
|Kohala
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kohala Mill
|Hawaii
| 
| 
|----
|Koheo
|Maui
| 
| 
|----
|Kokee
|Kauai
|96752
| 
|----
|Kokee Air Force Station
|Kauai
|96752
| 
|----
|Kokohahi
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Kokokahi
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kokomo
|Maui
|96708
| 
|----
|Kolo
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Koloa
|Kauai
|96756
| 
|----
|Koloa Mill
|Kauai
| 
| 
|----
|Komakawai
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kona
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kona International Airport
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Koolauloa
|Honolulu
| 
| 
|----
|Koolaupoko
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kualapuu
|Maui
|96757
| 
|----
|Kualoa
|Honolulu
|96730
| 
|----
|Kuau
|Maui
|96779
| 
|----
|Kuhio Village
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Kuhua
|Maui
|96761
| 
|----
|Kuiaha
|Maui
| 
| 
|----
|Kukaiau
|Hawaii
|96776
| 
|----
|Kukaiau Ranch
|Hawaii
| 
| 
|----
|Kukanono
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Kukio
|Hawaii
|96740
| 
|----
|Kukui
|Hawaii
|96771
| 
|----
|Kukuihaele
|Hawaii
|96727
| 
|----
|Kukuiula
|Kauai
|96756
| 
|----
|Kukui Village
|Hawaii
|96774
| 
|----
|Kula
|Maui
|96790
| 
|----
|Kulani Project
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Kuliouou
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kumukumu
|Kauai
|96751
| 
|----
|Kunia
|Honolulu
|96759
| 
|----
|Kunia Camp
|Honolulu
| 
| 
|----
|Kupolo
|Kauai
|96766
| 
|----
|Kurtistown
|Hawaii
|96760
| 
|----
|Laeapuki
|Hawaii
| 
| 
|----
|Lahaina
|Maui
|96761
| 
|----
|Lahainaluna
|Maui
| 
| 
|----
|Lahuipuaa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Lāie
|Honolulu
|96762
| 
|----
|Lalakoa
|Maui
| 
| 
|----
|Lalamilo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Lalamilo
|Hawaii
| 
| 
|----
|Lanai Airport
|Maui
| 
| 
|----
|Lānai
|Maui
| 
| 
|----
|Lānai City
|Maui
|96763
| 
|----
|Laniakea
|Hawaii
| 
| 
|----
|Lanikai
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Lanikai Heights
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Launiupoko
|Maui
| 
| 
|----
|Laupāhoehoe
|Hawaii
|96764
| 
|----
|Lawai
|Kauai
|96765
| 
|----
|Leahi
|Kauai
| 
| 
|----
|Leilani Estates
|Hawaii
| 
| 
|----
|Lewiston
|Hawaii
| 
| 
|----
|Libbyville
|Honolulu
| 
| 
|----
|Libby-Waipio
|Honolulu
| 
| 
|----
|Lihue
|Kauai
|96766
| 
|----
|Lopa
|Maui
| 
| 
|----
|Lower Halawa
|Honolulu
| 
| 
|----
|Lower Paia
|Maui
|96779
| 
|----
|Lower Village
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Lower Village Three
|Maui
| 
| 
|----
|Lualualei
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Lualualei
|Honolulu
| 
| 
|----
|Lualualei Homesteads
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Lualualei Naval Magazine
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Lunaville
|Maui
|96761
| 
|----
|Maalaea
|Maui
|96793
| 
|----
|Maalehu
|Maui
| 
| 
|----
|McGerrow Village
|Maui
|96784
| 
|----
|Mcgrew Point
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Mahaiula
|Hawaii
| 
| 
|----
|Mahana
|Maui
| 
| 
|----
|Mahinahina Camp
|Maui
| 
| 
|----
|Mahinui
|Honolulu
| 
| 
|----
|Mahukona
|Hawaii
| 
| 
|----
|Maili
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Makaha
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Makahalau
|Hawaii
| 
| 
|----
|Makaha Valley
|Honolulu
| 
| 
|----
|Makakilo
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Makakilo City
|Honolulu
| 
| 
|----
|Makakupia
|Maui
| 
| 
|----
|Makalawena
|Hawaii
| 
| 
|----
|Makapala
|Hawaii
|96711
| 
|----
|Makawao
|Maui
|96768
| 
|----
|Makaweli
|Kauai
|96769
| 
|----
|Makena
|Maui
|96753
| 
|----
|Makiki
|Honolulu
|96822
| 
|----
|Makiki Heights
|Honolulu
| 
| 
|----
|Makole
|Kauai
| 
| 
|----
|Makuu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Mala
|Maui
|96761
| 
|----
|Malae
|Honolulu
| 
| 
|----
|Maluhia Camp
|Maui
| 
| 
|----
|Mana
|Kauai
|96752
| 
|----
|Marconi Area
|Honolulu
|96731
| 
|----
|Market
|Honolulu
| 
| 
|----
|Maui Mall
|Maui
|96732
| 
|----
|Mauka Loa
|Hawaii
|96783
| 
|----
|Maulua
|Hawaii
|96780
| 
|----
|Maunalani Heights
|Honolulu
| 
| 
|----
|Maunaloa
|Maui
|96770
| 
|----
|Mauna Loa
|Maui
| 
| 
|----
|Maunalua
|Honolulu
| 
| 
|----
|Maunawai
|Honolulu
| 
| 
|----
|Maunawili
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Meyer Camp
|Hawaii
| 
| 
|----
|Middle Moaula Camp
|Hawaii
| 
| 
|----
|Middle Village Three
|Maui
| 
| 
|----
|Mikilua
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Mililani Town
|Honolulu
|96789
| 
|----
|Mill Camps
|Honolulu
|96791
| 
|----
|Milolii
|Hawaii
|96726
| 
|----
|Milo Village
|Hawaii
|96774
| 
|----
|Moanalua
|Honolulu
| 
| 
|----
|Moiliili
|Honolulu
|96814
| 
|----
|Moiliili
|Honolulu
| 
| 
|----
|Mokae
|Maui
| 
| 
|----
|Mokaoku
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Mokapu
|Honolulu
| 
| 
|----
|Moku
|Maui
| 
| 
|----
|Mokulau
|Maui
| 
| 
|----
|Mokuleia
|Honolulu
|96791
| 
|----
|Mokuleia Beach Lots
|Honolulu
| 
| 
|----
|Moloaa Bay
|Kauai
| 
| 
|----
|Molokai Airport
|Maui
|96748
| 
|----
|Monohaa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Moomomi
|Maui
| 
| 
|----
|Mopua
|Maui
| 
| 
|----
|Mountainview
|Hawaii
|96771
| 
|----
|Mountain View
|Hawaii
|96771
| 
|----
|Muolea
|Maui
|96713
| 
|----
|Naalehu
|Hawaii
|96772
| 
|----
|Nahiku
|Maui
| 
| 
|----
|Nanakuli
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Nanakuli
|Honolulu
| 
| 
|----
|Nanawale Estates
|Hawaii
| 
| 
|----
|Napili
|Maui
|96761
| 
|----
|Napili-Honokowai
|Maui
| 
| 
|----
|Napoopoo
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Nashiwa Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Naval Air Station
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Navy Cantonment
|Honolulu
|96818
| 
|----
|Navy Terminal
|Honolulu
|96818
| 
|----
|Nawiliwili
|Kauai
|96766
| 
|----
|Nienie
|Hawaii
| 
| 
|----
|Niihau
|Kauai
| 
| 
|----
|Nine Miles
|Hawaii
|96749
| 
|----
|Ninole
|Hawaii
|96773
| 
|----
|Niu
|Honolulu
| 
| 
|----
|Niulii
|Hawaii
|96711
| 
|----
|Niumalu
|Kauai
|96766
| 
|----
|Niuvalley
|Honolulu
| 
| 
|----
|Niu Village
|Hawaii
|96744
| 
|----
|Nonopahu
|Kauai
|96769
| 
|----
|Nonopahu Village
|Kauai
| 
| 
|----
|Nonopapa
|Kauai
| 
| 
|----
|North Hilo
|Hawaii
| 
| 
|----
|North Kohala
|Hawaii
| 
| 
|----
|North Kona
|Hawaii
| 
| 
|----
|Numila
|Kauai
|96705
| 
|----
|Nuu
|Maui
| 
| 
|----
|Ocean View
|Hawaii
|96737
| 
|----
|Ohiapili
|Maui
| 
| 
|----
|Oiamoi
|Kauai
| 
| 
|----
|Okoe
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Olaa
|Hawaii
|96785
| 
|----
|Olinda
|Maui
|96768
| 
|----
|Olomana
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Olowalu
|Maui
|96761
| 
|----
|Omao
|Kauai
|96756
| 
|----
|Omapio
|Maui
|96790
| 
|----
|Oneula Beach
|Honolulu
| 
| 
|----
|Onomea
|Hawaii
|96781
| 
|----
|Ookala
|Hawaii
|96774
| 
|----
|Opaeula Camp 3
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Opihikao
|Hawaii
|96778
| 
|----
|Orchidlands Estates
|Hawaii
| 
| 
|----
|Orpheum Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Paauhau
|Hawaii
|96775
| 
|----
|Paauhau Mauka
|Hawaii
|96727
| 
|----
|Paauilo
|Hawaii
|96776
| 
|----
|Pacific Heights
|Honolulu
| 
| 
|----
|Pacific Palisades
|Honolulu
|96782
| 
|----
|Pahala
|Hawaii
|96777
| 
|----
|Pahoa
|Hawaii
|96778
| 
|----
|Pahoehoe
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Paholoi
|Maui
| 
| 
|----
|Paia
|Maui
|96779
| 
|----
|Pakala Village
|Kauai
| 
| 
|----
|Palama
|Honolulu
| 
| 
|----
|Palani Junction
|Hawaii
|96725
| 
|----
|Palehua
|Honolulu
| 
| 
|----
|Paliaalii
|Hawaii
| 
| 
|----
|Palihooukapapa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Panaewa
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Panaewa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Papa
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Papa
|Hawaii
|96704
| 
|----
|Papaaloa
|Hawaii
|96780
| 
|----
|Papaikou
|Hawaii
|96781
| 
|----
|Papaloa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Papaloa
|Kauai
| 
| 
|----
|Pauahi
|Hawaii
| 
| 
|----
|Pauahi
|Hawaii
| 
| 
|----
|Paukaa
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Paukukalo
|Maui
|96793
| 
|----
|Paukukalo
|Maui
| 
| 
|----
|Paumalu
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Pauwalu
|Maui
| 
| 
|----
|Pauwela
|Maui
|96708
| 
|----
|Pawaa
|Honolulu
|96814
| 
|----
|Pawaina
|Hawaii
| 
| 
|----
|Peahi
|Maui
|96708
| 
|----
|Pearl City
|Honolulu
|96782
| 
|----
|Pearl City Heights
|Honolulu
|96782
| 
|----
|Pearl Harbor Naval Cantonment
|Honolulu
|96818
| 
|----
|Pearl Harbor Naval Public Works Center
|Honolulu
|96860
| 
|----
|Pearl Harbor Naval Shipyard
|Honolulu
|96860
| 
|----
|Pearl Harbor Naval Station
|Honolulu
|96860
| 
|----
|Pearl Harbor Naval Submarine Base
|Honolulu
|96860
| 
|----
|Pearl Harbor Naval Supply Center
|Honolulu
|96860
| 
|----
|Pearl Ridge
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Pelekunu
|Maui
| 
| 
|----
|Pepeekeo
|Hawaii
|96783
| 
|----
|Pepeekeo Mill
|Hawaii
| 
| 
|----
|Pepeekeo Mill Camp
|Hawaii
|96783
| 
|----
|Pihana
|Maui
|96793
| 
|----
|Pihonua
|Hawaii
| 
| 
|----
|Piihonua
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Pohakea Homesteads
|Hawaii
|96776
| 
|----
|Pohakuloa Training Area
|Hawaii
|96556
| 
|----
|Pohakupu
|Honolulu
|96734
| 
|----
|Pohoiki
|Hawaii
| 
| 
|----
|Poipu
|Kauai
|96756
| 
|----
|Pokii
|Kauai
| 
| 
|----
|Pomoho
|Honolulu
|96786
| 
|----
|Ponohawai
|Hawaii
| 
| 
|----
|Port Allen
|Kauai
|96705
| 
|----
|Portlock
|Honolulu
| 
| 
|----
|Princeville
|Kauai
|96722
| 
|----
|Pua Akala
|Hawaii
| 
| 
|----
|Puako
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Pualaa
|Hawaii
| 
| 
|----
|Pualaea Homestead
|Hawaii
|96764
| 
|----
|Pua Loke
|Kauai
|96766
| 
|----
|Puhi
|Kauai
|96766
| 
|----
|Pukalani
|Maui
|96788
| 
|----
|Pukoo
|Maui
|96748
| 
|----
|Pulehu
|Maui
|96790
| 
|----
|Puna
|Hawaii
| 
| 
|----
|Punaluu
|Hawaii
|96777
| 
|----
|Punaluu
|Honolulu
|96717
| 
|----
|Punaluu Kahawai
|Hawaii
| 
| 
|----
|Puohala Village
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Puopelu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Pupukea
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Puuanahulu
|Hawaii
|96725
| 
|----
|Puu Anahulu Homesteads
|Hawaii
| 
| 
|----
|Puueo
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Pu'uhonua O Honaunau National Historical Park
|Hawaii
|96726
| 
|----
|Puu Hue
|Hawaii
|96719
| 
|----
|Puuhue Ranch
|Hawaii
| 
| 
|----
|Puuiki
|Maui
|96713
| 
|----
|Puukapu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Puukohola Heiau National Historic Site
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Puukolii
|Maui
|96761
| 
|----
|Puunene
|Maui
|96784
| 
|----
|Puunoa
|Maui
|96761
| 
|----
|Puunui
|Honolulu
| 
| 
|----
|Puuohala
|Maui
|96793
| 
|----
|Puuohala Village
|Maui
| 
| 
|----
|Puu Waawaa Ranch
|Hawaii
|96740
| 
|----
|Puuwai
|Kauai
|96769
| 
|----
|Ranch Camp
|Honolulu
| 
| 
|----
|Renton Village
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Royal Hawaiian
|Honolulu
|96815
| 
|----
|Royal Kunia-Village Park
|Honolulu
| 
| 
|----
|Russian Village
|Maui
| 
| 
|----
|Saint Louis Heights
|Honolulu
| 
| 
|----
|Saki Mana
|Kauai
| 
| 
|----
|Sam Sing Village
|Maui
| 
| 
|----
|Sand Hills
|Maui
| 
| 
|----
|Schofield Barracks
|Honolulu
|96786
| 
|----
|School Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Shafter Flats
|Honolulu
| 
| 
|----
|South Kohala
|Hawaii
| 
| 
|----
|South Kona
|Hawaii
| 
| 
|----
|Spanish B Village
|Maui
|96784
| 
|----
|Spreckelsville
|Maui
|96779
| 
|----
|Store Village
|Maui
|96779
| 
|----
|Submarine Base
|Honolulu
|96818
| 
|----
|Sunset Beach
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Tantalus
|Honolulu
| 
| 
|----
|Tenney
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Tenney Village
|Honolulu
| 
| 
|----
|Timber Town
|Honolulu
|96826
| 
|----
|Tripler Army Medical Center
|Honolulu
|96819
| 
|----
|Ualapue
|Maui
|96748
| 
|----
|Ualapue
|Maui
| 
| 
|----
|Ulaino
|Maui
| 
| 
|----
|Ulumalu
|Maui
|96708
| 
|----
|Ulupalakua
|Maui
|96790
| 
|----
|Ulupalakua
|Maui
| 
| 
|----
|Umikoa
|Hawaii
|96776
| 
|----
|Umipaa
|Maui
| 
| 
|----
|Union Mill
|Hawaii
|96755
| 
|----
|University
|Honolulu
|96844
| 
|----
|Upper Village Three
|Maui
| 
| 
|----
|Varona Village
|Honolulu
|96706
| 
|----
|Village 2
|Kauai
|96705
| 
|----
|Village 3
|Kauai
|96705
| 
|----
|Village 7
|Kauai
|96705
| 
|----
|Village 10
|Maui
|96779
| 
|----
|Village Eight
|Maui
| 
| 
|----
|Village Five
|Maui
| 
| 
|----
|Village Four
|Maui
| 
| 
|----
|Village Park
|Honolulu
| 
| 
|----
|Village Six
|Maui
| 
| 
|----
|Village Thirteen
|Maui
| 
| 
|----
|Village Two
|Maui
| 
| 
|----
|Volcano
|Hawaii
|96785
| 
|----
|Volcano House
|Hawaii
|96718
| 
|----
|Wahiawa
|Honolulu
|96786
| 
|----
|Wahiawa
|Kauai
|96705
| 
|----
|Wahiawa Naval Communications Station
|Honolulu
|96786
| 
|----
|Wahilauhue
|Maui
| 
| 
|----
|Waiahole
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Waiahukini
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waiaka
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waiakea
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Waiakea
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waiakea Camps
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Waiakea Houselots
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Waiakoa
|Maui
| 
| 
|----
|Waialae
|Honolulu
| 
| 
|----
|Waialae-kahala
|Honolulu
|96816
| 
|----
|Waialee
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Waialua
|Honolulu
|96791
| 
|----
|Waialua
|Maui
|96748
| 
|----
|Waialua Mill
|Honolulu
|96791
| 
|----
|Waianae
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Waianae Homesteads
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Waianae Uka
|Honolulu
|96792
| 
|----
|Waiau
|Honolulu
|96782
| 
|----
|Waiehu
|Maui
|96793
| 
|----
|Waiehu
|Maui
| 
| 
|----
|Waiehu Village
|Maui
|96793
| 
|----
|Waihee
|Maui
|96793
| 
|----
|Waihee-Waiehu
|Maui
|96793
| 
|----
|Waihee-Waikapu
|Maui
| 
| 
|----
|Waihou
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waikane
|Honolulu
|96744
| 
|----
|Waikapu
|Maui
|96793
| 
|----
|Waikapuna
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waikapu Reservoir Village
|Maui
|96793
| 
|----
|Waikele
|Honolulu
|96797
| 
|----
|Waikii
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waikiki
|Honolulu
|96815
| 
|----
|Waikoloa Village
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Waikoloa-Wai ale ale
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waikui
|Hawaii
| 
| 
|----
|Wailau
|Hawaii
| 
| 
|----
|Wailau
|Maui
| 
| 
|----
|Wailea
|Hawaii
|96710
| 
|----
|Wailea
|Maui
| 
| 
|----
|Wailea-Makena
|Maui
| 
| 
|----
|Wailua
|Kauai
|96746
| 
|----
|Wailua
|2
|Kauai
| 
| 
|----
|Wailua
|2
|Maui
| 
| 
|----
|Wailua
|Maui
|96708
| 
|----
|Wailua
|Maui
| 
| 
|----
|Wailua Homesteads
|Kauai
| 
| 
|----
|Wailua House Lots
|Kauai
| 
| 
|----
|Wailua-Anahola
|Kauai
| 
| 
|----
|Wailuku
|Maui
|96793
| 
|----
|Wailuku Heights
|Maui
| 
| 
|----
|Wailupe
|Honolulu
| 
| 
|----
|Waimalu
|Honolulu
|96701
| 
|----
|Waimanalo
|Honolulu
|96795
| 
|----
|Waimanalo
|Honolulu
| 
| 
|----
|Waimanalo Beach
|Honolulu
|96795
| 
|----
|Waimane Home
|Honolulu
|96782
| 
|----
|Waimanu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waimea
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waimea
|Honolulu
|96712
| 
|----
|Waimea
|Kauai
|96796
| 
|----
|Waimea
|Kauai
| 
| 
|----
|Waimea-Kohala Airport
|Hawaii
|96743
| 
|----
|Wainaku
|Hawaii
|96720
| 
|----
|Wainee
|Maui
|96761
| 
|----
|Wainiha
|Kauai
|96714
| 
|----
|Waiohinu
|Hawaii
|96772
| 
|----
|Waiohinu
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waipahoehoe
|Hawaii
| 
| 
|----
|Waipahu
|Honolulu
|96797
| 
|----
|Waipio
|Hawaii
|96758
| 
|----
|Waipio
|Honolulu
| 
| 
|----
|Waipio Acres
|Honolulu
|96786
| 
|----
|Waipio Gentry
|Honolulu
| 
| 
|----
|Waipouli
|Kauai
|96746
| 
|----
|Waipunalei Homesteads
|Hawaii
|96746
| 
|----
|Wake, Wake Island
|Honolulu
|96898
| 
|----
|Weliweli
|Hawaii
| 
| 
|----
|Weloka
|Hawaii
| 
| 
|----
|Wharf
|Maui
|96761
| 
|----
|Wheeler Army Airfield
|Honolulu
|96854
| 
|----
|Whitmore
|Honolulu
| 
| 
|----
|Whitmore Village
|Honolulu
|96786
| 
|----
|Wilhelmina Rise
|Honolulu
| 
| 
|----
|Woodlawn
|Honolulu
| 
| 
|----
|Wood Valley Homesteads
|Hawaii
|96777
| 
|----
|Yung Hee Village
|Maui
| 
| 
|----
|}

Liste Hawaii
Hawaii